Аїл — Аул
 Аїл — Юрта